Neuville, település Franciaországban, Corrèze megyében
Neuville, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Neuville-sous-Montreuil, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Neuville-Vitasse, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Neuville-au-Bois, település Franciaországban, Somme megyében
Neuville-au-Cornet, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Neuville-Saint-Amand, település Franciaországban, Aisne megyében
Neuville-Coppegueule, település Franciaországban, Somme megyében
Neuville-sur-Margival, település Franciaországban, Aisne megyében
Neuville-Bourjonval, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében
Neuville-Saint-Vaast, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében